Хитбокс:
 Хитбокс — в компьютерных играх тело, которое проверяется на столкновение.
 Хитбокс — контроллеры, выпускаемые компанией Hit Box, или их аналоги.